Песчаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Песчаны — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Украина 
 Песчаны — село в Стрыйском районе Львовской области.